Pittsfield Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Pittsfield Township du comté de Pike dans l'Illinois.
  du comté de Washtenaw dans le Michigan.
  du comté de Lorain dans l'Ohio.
  du comté de Warren en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships